Запасной аэродром может означать:
 Запасно́й аэродром (уст. запáсный аэродром) — аэродром, который должен быть использован для посадки в случае, если посадка на аэродроме назначения невозможна.
 «Запасной аэродром» — советский фильм 1977 года.

Примечания